Puukari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Puukari (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 
 Puukari (ö i Satakunta), Raumo, 
 Puukari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar